Константи́н Соломо́нович Сара́джев (; Сараджянц; , Дербент — 22 июля 1954, Ереван) — русский и советский дирижёр армянского происхождения, создатель советской дирижёрской школы, инициатор и организатор в Московской консерватории дирижёрского факультета. Народный артист Армянской ССР (1945), Герой Труда (1921).

Биография 
Константин Сараджев родился 27 сентября (8 октября) 1877 года в Дербенте. Закончил Московскую консерваторию по классу скрипки у И. В. Гржимали и по классу контрапункта у С. И. Танеева в 1898 году. Летом 1900 года ездил в Прагу для усовершенствования к известному скрипачу — профессору Отакару Шевчику. С августа 1900 года по приглашению М. М. Ипполитова-Иванова поступил в Московскую частную оперу (бывшую Мамонтовскую) в качестве концертмейстера первых скрипок. С 1901 года дирижировал в концертах Кружка любителей сценического искусства. В 1905—1907 годах в Лейпциге занимался у известного немецкого дирижёра Артура Никиша, под руководством которого выработал отличную дирижёрскую технику — тот выразительный, чёткий и пластически ясный жест, то умение подчинять оркестр своим художественным целям, которые, совершенствуясь и обогащаясь, впоследствии легли в основу его собственного исполнительского стиля.

Константин Сараджев был в числе основателей Народной консерватории, наряду с Танеевым, Игумновым, Гольденвейзером и др. Руководил классами скрипки и музыкальной грамоты. С 1907 года — председатель московского Общества взаимопомощи оркестровым музыкантам. Вёл активную музыкально-просветительскую и исполнительскую деятельность.

В 1908 году Константин Сараджев начал самостоятельную дирижёрскую деятельность в симфонических и оперных театрах. 1908, 1910 и 1911 годах — главный дирижёр летних Общедоступных симфонических концертов в Сокольниках (Сокольничий круг). Где были исполнены произведения многих русских и зарубежных композиторов впервые, по манускриптам. За 4 месяца 1910 года дал 31 концерт, исполнив 50 крупных и 75 менее масштабных сочинений (К. Дебюсси, И. Ф. Стравинского, М. Равеля, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского — впервые). В Сокольниках впервые в Москве был исполнен цикл всех симфоний Бетховена. 1911—1912 — главный дирижёр в опере Сергиевско-Алексеевского народного дома. 1913—1914 — главный дирижёр «Свободного театра» по приглашению Марджанова. Совместно с В. В. Держановским и Е. В. Копосовой основал в Москве «Вечера современной музыки».

После Октябрьской революции преподавал в различных учебных заведениях, создавал музыкальные ансамбли и оркестры (профессиональные и любительские), работал как оперный и симфонический дирижёр в Саратове (1918—1919), Ростове-на-Дону (1920), возглавлял ГИТИС в Москве (1922—1924). В 1922 году стал профессором Московской консерватории, где работал до 1935 года. Являлся организатором и председателем правления Ассоциации современной музыки (АСМ, АСМ-1). В 1924—1935 возглавлял любительский симфонический оркестр преподавателей Высшего технического училища при клубе им. В. П. Ногина (с 1926 — имени К. С. Сараджева). Первым из советских дирижёров успешно выступал за рубежом, пропагандируя новую советскую музыку. Давал концерты в Праге и Вене.

В 1935 году Константин Сараджев переехал в Ереван, где уже в следующем году стал ректором Ереванской консерватории. Здесь же до 1939 года занимал должность главного дирижёра Армянского театра оперы и балета им. А. Спендиарова, а также художественным руководителем и главным дирижёром Армянской филармонии.

Праправнуком Константина является знаменитый российский актёр театра, кино и дубляжа Антон Эльдаров.

Среди учеников — Г. С. Марутян, Б. Э. Хайкин, Л. М. Гинзбург, М. И. Паверман, Г. Е. Будагян, П. М. Берлинский, А. Г. Катанян, А. А. Копылов.

Скончался 22 июля 1954 года в Ереване.

Семья 
Жена — Н. Н. Сараджева, дочь Н. Ф. Филатова, ученица С. В. Рахманинова.

Сын – Константин Сараджев (1900-1942), звонарь-виртуоз.

Награды 
 Два ордена Ленина (24.11.1945, …).
 Орден Трудового Красного Знамени (4.11.1939).
 Медали СССР.
 Герой Труда (1921).
 Народный артист Армянской ССР (7.04.1945).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Примечания

Литература 
 К. С. Сараджев. Статьи, воспоминания, М., 1962.
 Вся Москва, телефонный справочник 1927 и 1930 года, Российская государственная библиотека.

Ссылки 
 
 Словопедия
 Биография на сайте посвящённом Николаю Мясковскому
 Российская государственная библиотека, Онлайн-просмотр документа
 Российская государственная библиотека, Онлайн-просмотр документа

Выпускники Московской консерватории
Ректоры Ереванской консерватории
Дирижёры Армянского театра оперы и балета
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Армении
Народные артисты Армянской ССР
Герои Труда